Álvaro Dávila y Adorno (1808-1858), VII marqués de Villamarta-Dávila, VII marqués de Mirabal y VIII conde de Villafuente Bermeja, caballero de la Real Maestranza de Ronda, Caballero Veinticuatro de Jerez de la Frontera. Aristócrata español perteneciente al linaje de los Dávila de Jerez de la Frontera, antigua familia que se encuentra presente en Jerez desde su repoblación en tiempos de Alfonso X El Sabio.

Biografía 

Bautizado en la Parroquia de San Lucas de Jerez de la Frontera el 9 de diciembre de 1808 y fallecido el 5 de febrero de 1858 en Jerez de la Frontera. Se casó en Jerez de la Frontera con Josefa Pérez de Grandallana y Angulo, hija de Francisco Pérez de Grandallana, Brigadier de la Real Armada y sobrina nieta de Domingo Pérez de Grandallana, Ministro de Marina.
bbb

Sucesión 

</div></div>

Genealogía de don Álvaro Dávila y Adorno, VII Marqués de Villamarta-Dávila, VII Marqués de Mirabal y VIII Conde de Villafuente Bermeja

Véase también 
 Marquesado de Villamarta-Dávila
 Marquesado de Mirabal
 Condado de Villafuente Bermeja

Bibliografía 
 Herrera y Hume, Fernando; Rivero y Camacho, Tomás. Estudio Genealógico de una Familia Andaluza: Los Dávila de Jerez de la Frontera.

Marquesado de Villamarta-Dávila
Marquesado de Mirabal
Casa de Dávila
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
Nacidos en Jerez de la Frontera
Fallecidos en Jerez de la Frontera